

Zoologie 
Naja est un genre de serpents.

Botanique
Najas est un genre de plantes de la famille des Najadaceae

Patronyme 

Carlo Naja (1816-1882), photographe italien
Robert Del Naja (1965-), artiste et musicien britannique, membre fondateur de Massive Attack
Karolina Naja (1990-), kayakiste polonaise
Naja International, est une Web TV camerounaise

Divers
 Naja est une créature mythologique chinoise qui est mi-serpent géant mi-verre de terre géant qui a pour but de protéger un fabuleux trésor.